NJK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Naval Air Facility, El Centro (California), Stati Uniti